Le Te Deum est à la fois une prière chrétienne et un genre musical. Plusieurs œuvres portent ce titre :

Musique 
 Te Deum d’Hector Berlioz ;
 Te Deum d’Anton Bruckner ;
 Te Deum de Marc-Antoine Charpentier ;
 Te Deum d’Antonín Dvořák ;
 Te Deum de François-Joseph Gossec ;
 Te Deum d’Arvo Pärt.

Cinéma 
 Te Deum () est un western spaghetti italo-espagnol réalisé par Enzo G. Castellari et sorti en 1972.

Homonymie de titre